Арлингтън може да се отнася за:

География 
 Арлингтън — е градски окръг в щата Вирджиния, Съединени американски щати;
 „Арлингтън“ – гробищен мемориален парк край столицата на САЩ Вашингтон;
 Арлингтън – квартал на град Питсбърг, щата Пенсилвания, САЩ;

Градове 
 Арлингтън – град в щата Айова, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Вашингтон, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Върмонт, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Джорджия, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Канзас, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Кентъки, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Масачузетс, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Минесота, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Северна Каролина, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Орегон, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Тексас, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Тенеси, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Уисконсин, САЩ;
 Арлингтън – град в щата Южна Дакота, САЩ;